Nicole Melichar e Květa Peschke erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di partecipare con compagne diverse.

Melichar e Xu Yifan sono state sconfitte da Ashleigh Barty e Kiki Bertens ai quarti di finale, mentre Peschke e Demi Schuurs sono state sconfitte da Darija Jurak e Alicja Rosolska al primo turno.

In finale Hsieh Su-Wei e Barbora Strýcová hanno battuto Ashleigh Barty e Kiki Bertens con il punteggio di 3-6, 7-67, [10-8].

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (quarti di finale)

 Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
 Květa Peschke /  Demi Schuurs (primo turno)

Wildcard 
  Priscilla Hon /  Storm Sanders (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2020